CF ali Cf lahko pomeni:

 kalifornij, kemijski element
 CompactFlash, tip pomnilniške kartice
 Centralnoafriška republika (po standardu ISO 3166-1), .cf je tudi vrhnja internetna domena države
 poštna koda za Cardiff (Združeno Kraljestvo)
 cistična fibroza, genetska bolezen